VT poate fi:

 Vermont, codul poștal al acestui stat SUA
 Vatican, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Viterbo, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Vechiul Testament

Legături externe 
  „VT” la acronymfinder.com